Șerbănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șerbănești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Șerbănești (Poienarii de Muscel), Dorf im Kreis Argeș
 Șerbănești (Rociu), Dorf im Kreis Argeș
 Șerbănești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Șerbănești (Lăpușata), Dorf im Kreis Vâlcea
 Șerbănești (Păușești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Șerbănești (Sălătrucel), Dorf im Kreis Vâlcea
 Șerbănești (Ștefănești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Șerbănești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea